AFG puede referirse a lo siguiente:

 AFG.— Siglas internacionales de Afganistán.
 La Academia de Farmacia de Galicia (AFG).
 La Asociación de Fútbol del Guayas (AFG).

Siglas